Laura Ross est un nom pouvant désigner:

 (né en 1988), joueuse d'échec professionnelle américaine
Laura Ross, femme politique provinciale canadienne de la Saskatchewan

Voir aussi 

Ross, Laura